Le Stade Mission, également connu sous le nom de Complexe Sportif Excelsior, est un stade omnisports tahitien (servant principalement pour le football et le tennis) situé à Papeete, capitale de l'île de Tahiti en Polynésie française.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1974, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive Excelsior.

Il porte le nom de Mission, le quartier dans lequel il se situe.

Histoire 

Les travaux du stade débutent en 1965 pour s'achever définitivement en 1974.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1974
Stade multifonction en France
Stade de football en Polynésie française
Stade de football américain en Polynésie française
Dojo en France
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'un lieu
Sport à Papeete